Fātiḥ ( von ) ist
 das arabische Wort für „Eroberer“ (auch als Lehnwort in anderen Sprachen z. B. Istanbul fatihi „Eroberer Istanbuls“)
 der Beiname des osmanischen Sultans Mehmed II. („Fatih Sultan Mehmed“)
 Fatih (Istanbul), ein nach ihm benannter Landkreis der Provinz Istanbul sowie ein Stadtteil von Istanbul
 Fatih (Vorname), ein häufiger männlicher türkischer Vorname
 ein häufiger Name einer Moschee: Liste von Fatih-Moscheen

Von derselben arabischen Wurzel leiten sich ab: Al-Fātiha (Eröffnungssure im Koran), Futuh (Eroberung von Ländern für den Islam), Al-Fatah (stärkste Fraktion der PLO).

 Siehe auch:
 Fathi
 Faty 
 Fateh